Бартоломеевский — хутор в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Хутор Бартоломеевский располагается на севере Саратовского района, в 10 километрах от административного центра поселения посёлка Расково, в 11 километрах от областного центра города Саратова, вблизи Саратовской кольцевой автодороги. Хутор располагается на берегах реки Елшанка. Осуществляется регулярное автобусное сообщение в город Саратов - маршрут №463.

Климат
Климат в хуторе Бартоломеевский близок к умеренно-холодному климату, который наблюдается в хуторе Малая Скатовка Саратовского района. Количество осадков является значительным даже в засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура — 6,4 °C. Самый сухой месяц — март с 24 мм осадков. В августе количество осадков достигает своего пика — в среднем 45 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В хуторе пять улицы: Заречная, Озерная, Центральная, Рабочая, Сиреневая. Также к селу относятся три территории садово некоммерческих товариществ: Стрелка, Энергетик, Газовик-3 , территория Белтранс и территория Моторком .

Население 

На 1 января 2020 года в хуторе проживало 318 человек.

Инфраструктура 
В хуторе работает дошкольное образовательное учреждение "Теремок", на территории в 2019 году установлена детская игровая площадка, которой могут воспользоваться все жители хутора. Также осуществляют свою деятельность фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Фермерское хозяйство Якунина А.Н. занимается растениеводством.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Расковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района